Берендейка — елемент військового спорядження аркебузирів і мушкетерів.
 Берендейка — російська назва дерев'яних точених чи різьблених фігурок (за назвою села Берендєєво Ярославської області)
 Берендейка — різновид шапки, що вживався в Московській державі в XVII столітті.

Див. також 
 Берендей
 Берендєєво
 Берендеї

Примітки